Клай (, ) — многозначный термин.

 Клай — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Величский повят, Малопольское воеводство.
 Клай — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в селе Клай в гмине Клай.

 Клай, Иоганн (младший) (1616—1656) — немецкий поэт.
 Клай, Иоганн (старший) (1535—1592) — немецкий филолог.